
Termin -{R5}- ima više značenja.

 R-oznake, R5: Temperatura može izazvati vatru
 ATC kod R05, Preparati za kašalj i prehladu